Copa América i futsal 2008 var ett mästerskap i futsal för sydamerikanska herrlandslag som spelades 23–28 juni 2008. Mästerskapet var den 20:e i ordningen som man har spelat i Copa América i futsal. Uruguay var värdland för turneringen och matcherna spelades på tre orter; Montevideo, Mercedes och Canelones. Lottningen till gruppspelet skedde den 3 maj 2008, i Punta del Este, Uruguay.

Brasilien vann turneringen, följt av Uruguay på en andraplats och Argentina som vann över Paraguay i spel om tredjepris. De fyra bästa laget ur turneringen blev direktkvalificerade till Världsmästerskapet 2008 som spelades i Brasilien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Utslagsspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser 
 Futsalplanet.com 

2008
Futsal i Uruguay
Futsalåret 2008
Sportevenemang i Montevideo
2008 i Uruguay
Internationella sportevenemang i Uruguay
Montevideo under 2000-talet